Gog, Gogg se poate referi la: 

În Biblie

Gog și Magog

Oameni
Cristian Gog, mentalist român
Anikó Góg, atlet maghiar
GOG Svendborg, o echipă daneză de handbal

În geografie
Gog, un district în Gambela, Etiopia

În ficțiune
 Gog, un roman satiric din 1931 de Giovanni Papini
 Gog, un roman din 1967 de Andrew Sinclair
 Gog (film), un film 3-D științifico-fantastic din 1954 de Herbert L. Strock
 Gog (bandă desenată), un super-răufăcător DC Comics
 Gog (Marvel Comics), un monstru și super-răufăcător Marvel Comics
 Gogg, un personaj din seria de televiziune din 1993, Cro
 Gogs, un serial de televiziune animat britanic
 Guardians of Ga'Hoole sau GoG, o serie de cărți bestseller scrise de Kathryn Lasky și publicate de Scholastic. După această serie s-a realizat filmul 3D Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole de Zack Snyder.